«Bainet» puede referirse a:

 Bainet (Haití), comuna haitiana del departamento de Sureste.
 Bainet Media, grupo empresarial español de comunicaciones.